Ахметжан Салимбаевич Салимбаев (19 сентября 1926 — 11 февраля 1987) — министр геологии Казахской ССР (1965—1967).

Биография 
Родился 19 сентября 1926 года в селе Акши (Енбекшиказахский район), Алматинской области.

Отец Салимбай Андакбайулы был местным муллой, мать Жумак Толендыкызы, уроженка с. Тау Чапай (совр. Карагайлы (Алматинская область) владела казахским арабским алфавитом. В конце 1920-х годов имущество родителей было конфискованы, отец был репрессирован и некоторое время содержался в лагере с. Тонкерис за религиозную деятельность.

Ахметжан был вторым ребёнком в семье. Старший брат Абдугалим Салимбаев, участник Сталинградской битвы ВОВ, впоследствии был директором школы, заведующим РайОНО Енбекшиказахского района. Младшие братья: Махмут Андакбай, инженер-строитель, в советское время руководил различными строительными организациями, общественный деятель и почетный гражданин Енбекшиказахского района, Мухтар Андакбаев — почетный железнодорожник РК.

Учился в семилетней казахской школе с. Акши, преподавал и работал в родном колхозе. Юный преподаватель во времена ликбеза обучал грамоте как своих сверстников, так и старшее поколение, например председателей колхоза.

В 16 лет добровольцем отправился на Великую Отечественную войну, где воевал мотористом Кронштадтского района службы наблюдения и связи Балтийского флота.

После войны ему по возрасту пришлось ещё 3 года проходить срочную службу на Балтийском флоте.

После службы А. Салимбаев экстерном окончив школу поступает в МГТУ им. Н. Э. Баумана, но по желанию отца перевёлся в Казахский горно-металлургический институт, который окончил в 1956 году.

1956—1958 гг. — старший геолог геологического управления Таджикской ССР

1958—1962 гг. — начальник Житигаринской геолого-разведочной экспедиции.

1965—1967 гг. — министр геологии Казахской ССР

1967—1968 гг. — заместитель министра геологии Казахской ССР.

1965—1986 гг. — начальник Южно-Казахстанского геологического управления

Член пленума Кустанайского обкома партии, депутат Верховного Совета Казахской ССР.

Награды 
 орден Отечественной войны 2-й степени (11.03.1985)
 орден Трудового Красного Знамени
 медали

Научные труды 
 Щерба Г. Н. Плутоногенные редкометалльные месторождения Северного Тянь-Шаня // Металлогения орогенных этапов развития Тянь-Шяня: IX Всесоюз. металлоген. совещание. Ташкент, сент. 1979 г. — Ташкент, 1979. — С. 92-93. (Соавт.: Н. П. Сенчило, Т. М. Лаумулин, А. С. Салимбаев и др.).
 Щерба Г. Н. Плутоногенное редкометалльное оруденение Северного Тянь-Шаня // Закономерности размещения полезных ископаемых. -М., 1981. — Т. 13. — С. 284—297. (Соавт.: Т. М. Лаумулин, Н. П. Сенчило, А. С. Салимбаев и др.).
 Закономерности распределения кобальта в минералах руд на участке Соколовского карьера [Текст] / Н. И. Руденко, В. П. Бузура, А. С. Салимбаев. — Москва : [б. и.], 1970.
 Салимбаев А. С., Зальцман В. Г., Юсупов А. Х. и др. «Отчёт о результатах поисково-разведочных работ на вольфрамо-оловянном м-нии Карагайлы-Актас за 1967-73 гг. с подсчетом запасов». Алма-Ата. 1973, 554л.
 Бажанов М. В., Мирофанский В. Ф., Салимбаев А. С. и др. «Отчёт по поисковым работам геохимической партии за 1973-74 гг. мест-я Текели Талды-Курганской области и Карагайлы-Актас Алма-Атинской области». Алма-Ата, 1975, 178л.
 Салимбаев А. С., Зальцман В. Г., Юсупов А. Х. и др. «Отчёт о результатах поисково-оценочных работ в Баянкольском р-не и переподсчет запасов вольфрамо-оловянных руд м-ния Карагайлы-Актас за 1974-75 гг. Алма-Атинская область». Алма-Ата, 1976, 257л.
 Салимбаев А. С., Зальцман В. Г., Багаева Н. М. и др. «Подсчет запасов на I/I-79г. и ТЭО предварительной разведки вольфрамо-оловянного м-ния Карагайлы-Актас (Алма-Атинская обл.)». Алма-Ата, 1973, 554л.
 Природные богатства Казахстана, выявленные за годы Советской власти // Вестник АН КазССР. — 1967. — № 11. — С. 57-65. (А. А. Абдулин, А. Е. Бекмухаметов, А. С. Салимбаев).
 А. с. 675727 СССР. Способ раздельного определения соединений бериллия / С. Д. Алимпева, Ш. К. Ракишева, А. С. Салимбаев, В. Г. Зальцман, Оспанов Х. К.; заявл. 04.04.77

Память 
 На малой родине Ахметжана Салимбаева в селе Акши центральная улица носит его имя;
 В Акшийской средней школе классному кабинету присвоено его имя.

Литература 
  Қазақстанның мұнай энциклопедиясы. 2 томдық - Алматы: "Мұнайшы" Қоғамдық қоры, 2005. ISBN 9965-9765-1-1
 С. Ш. Мухамеджанова ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ КАЗАХСТАНА И ПЕРЕДЕЛ ЕГО СОБСТВЕННОСТИ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РЕФОРМЕ 1965 ГОДА
 О назначении заместителей председателя Совета Министров Казахской ССР, председателя Государственного Комитета Совета Министров КазССР, министров Казахской ССР и начальника Главного управления Совета Министров Казахской ССР // Ведомости… — 1965. — № 43. — С. 34.

Ссылки 
 
 
 Министры геологии Казахстана
 Изменение системы управления промышленностью Казахстана и передел его собственности по хозяйственной реформе 1965 года
 
 генерал Таранович
 Актуальные вопросы казахстанской геологии
 Щерба Г. Н. (Список научных трудов)
 Закономерности распределения кобальта в минералах руд на участке Соколовского карьера
 http://www.podvignaroda.ru/?#id=1519604729&tab=navDetailManUbil
 http://kzgov.docdat.com/docs/336/index-264859-1.html?page=2
 http://www.rfgf.ru/catalog/docview.php?did=c3c88b50408df3a0e4aafb0c9a14d4ec
 http://www.rfgf.ru/catalog/docview.php?did=1d9ed24d1320c36500300e099ffc7cfa
 http://www.rfgf.ru/catalog/docview.php?did=ab3c1936e7c1015a1b9be8384b068aa3
 http://www.rfgf.ru/catalog/docview.php?did=431069bf5225ed9e511c971e7291bc5b
 http://geology.gov.kz/ru/informatsiya/spravochnik-mestorozhdenij-kazakhstana/tverdye-poleznye-iskopaemye/item/карагайлыактас-3
 http://elibrary.kaznu.kz/sites/default/files/biobibliographic_index/ospanov_h.k._biobibliografia_ukazatel_2012.pdf
 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1519604723/
 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1537508439/

Учёные СССР
Геологи СССР
Учёные Казахстана
Геологи Казахстана
Геологи XX века
Народные комиссары и министры Казахской ССР
Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР